Nasri () ist ein arabischer und türkischer männlicher Vorname sowie Familienname.

Namensträger

Vorname 

 Nasri Atweh (* 1981), kanadischer Musiker und Musikproduzent palästinensischer Herkunft
 Nasri Maalouf (1911–2005), libanesischer Politiker

Familienname 

 Assala Nasri (* 1969), syrische Sängerin
 Maya Nasri (* 1976), libanesische Schauspielerin und Sängerin
 Saleem Al-Nasri (* 1975), omanischer Sportschütze
 Samir Nasri (* 1987), französischer Fußballspieler
 Sarut Nasri (* 1995), thailändischer Fußballspieler
 Zoulikha Nasri († 2015), marokkanische Politikerin

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Arabischer Personenname
Türkischer Personenname